(1873-1958), peintre allemand ;
  (1897-1985), orientaliste allemand ;
 Henki Waldschmidt (né en 1988), pilote automobile néerlandais ;
 Luca Waldschmidt (né en 1996), footballeur allemand ;
 Michel Waldschmidt (né en 1946), mathématicien français spécialiste en théorie des nombres ;
  (1898-1972), sculptrice et mosaïste allemande.

Waldschmidt est aussi le surnom de l'écrivain bavarois Maximilian Schmidt (1832-1919).